Typ A bezeichnet:

 einen Rennwagen von Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo Tipo A
 ein Modell des Automobilherstellers Citroën, siehe Citroën Typ A
 einen Rennwagen von Connaught Engineering, siehe Connaught Type A
 ein Modell des Automobilherstellers Renault, siehe Renault Type A
 einen Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft, siehe Sietas Typ A
 einen Wagentyp der Straßenbahn Timișoara, siehe Typ A (Straßenbahn Timișoara)
 ein Videosystem, siehe Typ A (Video)
 das Typ-A-Verhaltensmuster („Coronary prone behavior“; beschreibt ein Verhalten, dem ein erhöhtes Herzinfarktrisiko zeitweise zugeschrieben wurde; nach Rosenman et al., 1976, Studie wurde später kritisiert)
 Typ A, britischer Standard-Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „A“
 Typ A, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden
 ein Niederflur-Straßenbahnfahrzeug, siehe Type A des Ultra Low Floor der Straßenbahn Wien

Siehe auch:
 Baureihe A (Begriffsklärung)
 Modell A (Begriffsklärung)
 Klasse A (Begriffsklärung)
 Serie A (Begriffsklärung)